Сабакче има више значења:

 Сабакче (Теко), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Сабакче (Тисмевак), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику